Newry este cel de-al patrulea cel mai populat oraș din Irlanda de Nord.

Newry s-ar mai putea referi și la următoarele denumiri geografice, precum și la late subiecte.

Denumiri geografice

Australia 

 Newry, 
 Newry Islands National Park,  și
 Newry Station, .

Canada 

 Newry, Ontario

Statele Unite ale Americii 

 Newry, statul ,
 Newry, statul ,
 Newry Township, statul ,
 Newry, statul ,
 Newry, statul  și
 Newry, statul .

Alte utilizări în Irlanda de Nord

Circumscripții electorale ale Irlandei de Nord 

 Newry (Parliament of Ireland constituency), circumscripție electorală a Parlamentului Irlandei,
 Newry (UK Parliament constituency), fostă circumscripție electorală,
 Newry and Armagh, circumscripție electorală a Ansamblului legislativ al Irlandei de Nord și
 Newry and Armagh, circumscripție electorală a Parlamentului Regatului Unit.

Alte utilizări 

 Newry Canal
 Newry Bosco GFC
 Newry City F.C.
 Newry High School
 Newry River
 Newry and Mourne District Council
 Newry railway station și
 The Troubles in Newry, o axă a timpului a incidentelor din Newry.

Dezambiguizare
Nume proprii